The Abyss (engl. für Der Abgrund) steht für:

 The Abyss (Band), schwedische Band
 The Abyss, Originaltitel von  Abyss – Abgrund des Todes, US-amerikanischer Film von James Cameron (1989)

Siehe auch:
 Abyss (Wrestler) (* 1973), US-amerikanischer Wrestler